Ходов може бити:

 Ходов (Соколов), град у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Ходов (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Ходов (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република
 Задњи Ходов, насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република